Scutiger – rodzaj grzybów
 Scutiger – rodzaj płazów